Karriär  kan syfta på:

 Karriär – en persons utveckling inom arbetslivet
 Karriär (film) – en svensk dramafilm från 1938
 Karriär (tidskrift) – medlemstidskrift för fackförbundet Jusek
 Karriär (bok) – en bok av Jan Myrdal
 Karriär i ondska – en kriminalroman från 2015 
 Karriär på Broadway – en amerikansk film från 1943, originaltitel: The Hard Way
 Karriärmässa – en mässa med besökarnas arbetsliv och karriärutveckling i fokus